Julián De Luca (Buenos Aires, Argentina, 5 de septiembre de 1991) es un empresario, economista y filántropo argentino. Actual sub-director en Ministerio de Industria (Argentina) y accionista en Agencia Nacional de Seguridad Vial y Fundador de Todo en Muebles. ,

Biografía

Vida personal 
Nacido en la ciudad de San Antonio de Padua (Buenos Aires),​ hijo de Juan L. De Luca y Patricia Palombo. Julián, hizo su escuela primaria y secundaria en institutos públicos, debido a la crisis de diciembre de 2001 en Argentina. Su padre era el vicepresidente de Ministerio de Bienestar Social (Argentina) y dueño de una pequeña empresa de mudanza y su madre una típica ama de casa.
.

Educación 
Estudió en el colegio Elvira Sullivan de Merlo acabando su bachillerato con matrícula de honor.
Comenzó sus estudios de Licenciatura en Macroeconomía en la Universidad Católica Argentina (2012-2017) seguido de un posgrado en Finanzas y un Master en contabilidad (2018-2020).

Empresario 
Formó parte de la administración de Todo Muebles Group fundado por su padre Juan L. De Luca, con negocios en varios países de Latinoamérica. Actualmente la empresa está a cargo de él y de su hermana.

Filantropía 
Julián es reconocido por la ayuda que realiza a varias organizaciones sociales. Entre ellas se encuentran:

 River Solidario, departamento social (Luján, Buenos Aires): se dispone a brindarse en la labor de asistir, defender y proteger a las personas de mayor vulnerabilidad: víctimas de desastres naturales, de violencia en todas sus formas, de explotación y abuso, de extrema pobreza y de extremas situaciones de injusticia social.
 Liceo Francisco (Paysandú, Uruguay): Es una escuela para alumnos de bajos recursos.
 Cáritas Argentina: Una organización de la Iglesia Católica que trabaja para dar respuesta a las problemáticas sociales que derivan de la pobreza.

Nominaciones

Entrepreneur of the Year

Referencias

Enlaces externos

Redes Sociales 

Web Personal
Artículo de revista Caras
 Artículo de A24

Empresario